Open 13 2022, właśc. Open 13 Provence 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Open 13 rozgrywany w dniach 14–20 lutego 2022 roku w Marsylii na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 622 610 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 we Francji